Robertson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Robertson (Kentucky)
Condado de Robertson (Tennessee)
Condado de Robertson (Texas)

Desambiguação